Marxsen ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Marxsen (1806–1887), deutscher Komponist
 Willi Marxsen (1919–1993), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Marxen (Begriffsklärung)